Iso-Telkko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Telkko (ö, lat 62,93, long 27,53), Norra Savolax, Kuopio, 
 Iso-Telkko (ö, lat 62,91, long 27,75), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar